Šišmiši, red sisavaca
 Šišmiš (časopis)
 Šišmiš (roman)
 Šišmiš (opereta)